Kabinetsformatie Nederland 2012